

Suisse 
 Roveredo, commune suisse du canton des Grisons
 Roveredo Capriasca, ancienne commune du canton du Tessin, intégrée en 2001 à Capriasca

Italie 
 Roveredo di Guà, commune italienne dans la province de Vérone
 Roveredo in Piano, commune italienne dans la province de Pordenone

Voir aussi 
 Rovereto,  ville italienne de la province autonome de Trente
 Combat de Rovereto du